NFF steht als Abkürzung für:

 Nachrichtenendgerät-Fernsprecher-Fernsprecher, siehe Telekommunikations-Anschluss-Einheit
 National Football Foundation, US-amerikanische Stiftung zur Förderung des Amateur-Footballs
 Neiße Filmfestival, dreisprachiges Filmfestival
 Niedersächsisches Forschungszentrum Fahrzeugtechnik, interdisziplinäres Zentrum der TU Braunschweig
 Nigeria Football Federation, Fußballdachverband von Nigeria
 Norges Fotballforbund, der norwegische Fußballverband
 Nürnberg for Future, ein Bündnis aus 19 Umweltgruppen

Abkürzung